Кырах-Кесаман () — село в Кырах-Кесаманском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от одного из родов племени казахлы Кесаман. Слово Кырах () было добавлено к названию для отличения от другого одноименного села, находящегося в горах (Даг-Кесаман).

История 
Село Краг-Кесаман в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Краг-Кесаманскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Кырах-Кесаман входило в Кырах-Кесаманский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кырах-Кесаманского административно-территориального округа был учрежден Кырах-Кесаманский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Кырах-Кесаман расположен на берегу реки Кура.

Село находится в 13 км от райцентра Акстафа и в 458 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Пойлы.

Село находится на высоте 224 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Известные уроженцы 
 Самед Ага Агамали оглы — председатель ЦИК Азербайджанской ССР (1922—1929)
 Гачаг Керем — гачаг-народный герой
 Ильяс Абдуллаев — ученый-селекционер, министр сельского хозяйства Азербайджанской ССР (1950—1954)

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, библиотека, клуб, медицинский пункт, отдел связи.

В селе расположены почтовое агентство, средняя школа, детский ясли-сад, ремесленный клуб, библиотека, врачебный пункт, мечеть, стадион, АЗС. Из памятников архитектуры в селе располагаются ряд строений, в том числе и башня замка, относящиеся к XVII веку.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района